Vlasina je lahko:
 Vlasina Okruglica (Srbija)
 Vlasina Rid (Srbija)
 Vlasina Stojkovićeva (Srbija)